Rurtalbahn bezeichnet:

 die Rurtalbahn GmbH, eine Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Düren, die aus der Dürener Kreisbahn hervorging
 die Bahnstrecke Düren–Heimbach
 die Bahnstrecke Jülich–Düren 
 die Bahnstrecke Jülich–Dalheim
 die nordrhein-westfälische Regionalbahn-Linie 21, siehe Liste der SPNV-Linien in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:  
 Ruhrtalbahn